Додж-Сити:
 Додж-Сити — город в США, расположен в западной части штата Канзас на реке Арканзас.
 Додж-Сити — вестерн об одноименном городе 1939 года с Эрролом Флинном и Оливией де Хэвилленд в главных ролях.
 Епархия Додж-Сити — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Додж-Сити, США.